Hietanen (Risudden), een eiland in de Torne nabij Risudden-Vitsaniemi
Hietanen (Junosuando), eveneens een eiland in de Torne, nabij Junosuando